

Persone 
 Chill – uno degli pseudonimi usati dal rapper francese Akhenaton
 Chill – soprannome dell'attore statunitense Daryl Mitchell
 Chill Wills – attore e cantante statunitense
 Kurt Chill – tenente generale tedesco

Altro 
 CHILL – linguaggio di programmazione
 Chill – gioco di ruolo del 1984
 Chill – singolo dei Rasmus del 2001
 Joe Chill – personaggio dell'universo DC Comics
 Chill – film di Serge Rodnunsky del 2007
 Colorado Chill – franchigia della pallacanestro della NWBL

Pagine correlate 
 Chill Out
 Chills